Henry Tazewell (1753–1799), homme politique américain

 Tazewell (Tennessee)
 New Tazewell (Tennessee)
 Tazewell (Virginie)

Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Tazewell () :
le comté de Tazewell, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Tazewell, situé dans le Commonwealth de Virginie.